Минный пароход - крупный боевой корабль, главным или одним из главных видов оружия которого являются шестовые мины

Минный пароход - наименование минных заградителей в Кайзерлихмарине